Aleksandr Kas'janov (n. 1983) – bobbista russo
 Michail Michajlovič Kas'janov (n. 1957) – politico russo